Ptolemaeuscluster, Messier 7 of M7, een object aan de sterrenhemel
 M7, een maat metrisch schroefdraad
 M7 Priest, Amerikaanse gemechaniseerde artillerie uit de Tweede Wereldoorlog
 Trein- en metromateriaal:
 Metromaterieel M7, serie metrotreinstellen voor de Amsterdamse metro
 M7 (Brusselse metro), metrotreinstellen voor de Brusselse metro
 M7 (spoorwegrijtuig), een spoorrijtuig van de NMBS
 Een verkeersweg:
 M7 (Azerbeidzjan)
 M7 (Hongarije)
 M7 (Ierland)
 M7 (Mashreq)
 M07 (Oekraïne)
 M-7 (Rusland)
 M7 (Servië)
 M7 (Wit-Rusland)
 Een voormalige verkeersweg:
 M7 (Joegoslavië)